John Mayberry, Jr. (1983- ), joueur américain de baseball ;
 Lauren Mayberry (1987- ), chanteuse et musicienne écossaise ; 
 Lee Mayberry (1970- ), joueur américain de basket-ball ;
 Russ Mayberry (1925-2012), réalisateur et producteur de télévision américain d'origine écossaise.